Гетерогенные вычислительные системы — электронные системы, использующие различные типы вычислительных блоков. Вычислительными блоками такой системы могут быть процессор общего назначения (GPP), процессор специального назначения (например, цифровой сигнальный процессор (DSP) или графический процессор (GPU)), сопроцессор, логика ускорения (специализированная интегральная схема (ASIC) или программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA)).

В общем, гетерогенная вычислительная платформа содержит процессоры с разными наборами команд (ISA). Спрос на повышение гетерогенности в вычислительных системах частично связан с необходимостью в высоко-производительных, высоко-реакционных системах, которые взаимодействуют с другим окружением (аудио/видео системы, системы управления, сетевые приложения и т. д.).

В прошлом, технологические достижения и масштабируемость частоты позволяли большинству компьютерных приложений увеличивать производительность без структурных изменений или аппаратного ускорения. Хотя эти достижения сохраняются, их влияние на современные прикладное ПО не так значительно, как влияние некоторых препятствий, таких как  и стена мощности.

Теперь, с этими дополнительными ограничениями, основным методом получения дополнительной производительности вычислительных систем является введение дополнительных специализированных ресурсов, в результате чего вычислительная система становится гетерогенной. Это позволяет разработчику использовать несколько типов вычислительных элементов, каждый из которых способен выполнять задачи, которые лучше всего для него подходят.

Добавление дополнительных, независимых вычислительных ресурсов неизбежно приводит к тому, что большинство гетерогенных систем рассматриваются как параллельные вычислительные системы или многоядерные системы.

Ещё один термин, который иногда используется для этого типа вычислений «гибридные вычисления».  — форма гетерогенных вычислений, в которой асимметричные вычислительные устройства сосуществуют в одном процессоре.

См. также 
 GPGPU
 OpenCL
 CUDA
 OpenACC

Примечания 

Архитектура компьютеров